Galib ist der Familienname folgender Personen:

 Abdallah al-Galib (1517–1574), Sultan der Saadier in Marokko
 Scheich Galib (1757–1799), osmanischer Dichter

Siehe auch:
 Ghalib